Trinitatis Sogn henviser til flere artikler:
 Trinitatis Sogn (Fredericia) – et sogn i Fredericia Kommune og i Fredericia Provsti
 Trinitatis Sogn (Københavns Kommune) – et sogn i Københavns Kommune og i Vor Frue Provsti